La saison 2005-2006 du Montpellier Hérault Sport Club a vu le club évoluer en Ligue 2 pour la deuxième saison consécutive.

Au bout d'une saison moyenne, les pailladins terminent dans le ventre mou du classement à la .

L'équipe réalise par contre des parcours honorables en Coupe de France et en Coupe de la Ligue avec notamment un match d'anthologie face au Stade rennais se terminant sur le score de 5 buts à 3.

Déroulement de la saison 

Lors de cette saison, le Montpellier HSC commence à former un nouveau groupe et se présente comme un candidat crédible à la montée en Ligue 1. L'équipe voit même arriver de précieux renfort en la personne de Victor Hugo Montaño en provenance du FC Istres qui vient de redescendre en Ligue 2 et de Philippe Delaye de retour dans l'hérault cinq ans après. Il faut noter cependant les départs de deux éléments cadres lors des saisons précédentes, Guillaume Moullec et Fodé Mansaré.

Comme lors de la saison précédente, le club démarrera la saison d'une manière plus que difficile puisque le club sera classé  et bon dernier de Ligue 2 au soir de la . Plus qu'un changement d'entraineur puisque Louis Nicollin gardera confiance en Jean-François Domergue pour la suite de la saison, c'est surtout l'humiliation de la dernière place qui va faire réagir les joueurs face au FC Istres lors de la journée suivante (3-1), ironie du sort, le premier but de ce match sera inscrit par Victor Hugo Montaño face à ses anciens coéquipiers.

Petit à petit, le club redressera la barre pour se caler dans le ventre mou du classement et terminer à une peu glorieuse . De l'avis des spécialistes, le Montpellier HSC fait désormais partie des équipes de second rang dans le football français.

Joueurs et staff

Effectif

Transferts

Rencontres de la saison

Matchs amicaux

Ligue 2

Coupe de France

Coupe de la Ligue

Statistiques

Statistiques collectives

Statistiques individuelles

Autres statistiques 

Buts
 Premier but de la saison :  Fatih Atik contre Le Havre AC lors de la  de championnat
 Premier doublé :  Valery Mezague contre le Dijon FCO lors de la  de championnat
 Plus grande marge : 5 buts (marge positive) 6-1 face à l'US Royenne lors des 1/ de finale de la coupe de France 
 Plus grand nombre de buts dans une rencontre : 8 buts 3-5 face au Stade rennais lors des 1/4 de finale de la coupe de France 

Discipline

 Premier carton jaune :  Abdoulaye Cissé contre Le Havre AC lors de la  de championnat
 Premier carton rouge :  Frédéric Mendy contre l'EA Guingamp lors de la  de championnat
 Plus grand nombre de cartons dans un match : 4 à sept reprises

Affluences
 Meilleure affluence : 
 En championnat : 10 860 spectateurs contre le FC Sète, 
 Plus mauvaise affluence : 
 En championnat : 4 639 spectateurs contre le FC Istres,

Notes et références

Voir aussi

Liens externes 

 Site officiel du MHSC 2005-2006 
 Le MHSC sur le site de la LFP
 Le MHSC 2005-2006 sur footballdatabase.eu

Saison du Montpellier Hérault Sport Club
Montpellier